Чусова́я — многозначный топоним.

Населённые пункты 
 Чусовая — деревня в Катайском муниципальном округе Курганской области.
 Чусовая — посёлок в городском округе Дегтярск Свердловской области.

Реки 
 Чусовая — река на Урале, левый приток Камы.
 Чусовая — река в Сахалинской области, правый приток Большого Такоя.
 Чусовая — река в Республике Коми, левый приток Кожвы.

См. также 
 Чусовая — комплекс ШПУ группового старта 8П764 разработки ГСКБ Спецмаш
 «Река Чусовая» — природный парк в Свердловской области
 Западная Чусовая
 Чусовская
 Чусовой